Babić; vrsta grožđa i vina
primalja, 

 riba iz porodice slingurki